Chato puede hacer referencia a:

 Cerro Chato, una ciudad de Uruguay.
 El volcán Chato, al noroeste de Costa Rica.
 Raúl "Chato" Padilla (1918 - 1994), actor y comediante mexicano.
 Jaime Menéndez Fernández "El Chato" (1901 - 1969), periodista español.
 Ángel Vázquez Villegas, conocido como El Chato Vázquez (19??-1998), futbolista mexicano.
 Chato Grados cantante peruano.
 El Polikarpov I-15, avión soviético de caza, llamado Chato en España.
 El Emelba Chato, un automóvil de carga basado en el SEAT Panda.
 Otro nombre vernacular de las paraguayas, una variedad de melocotón.
 Sinónimo de chiquito, vaso pequeño de vino.
 Chato, adjetivo para designar a una persona con la nariz «poco prominente y como aplastada» (según la primera acepción del DLE del término chato.

Enlaces externos